Andrzej Dobiecki (????) – poseł, cześnik
 Artur Dobiecki (1884-1948) – ekonomista, polityk
 Eustachy Onufry Feliks Dobiecki (1855–1919) – polityk i działacz społeczny
 Grzegorz Dobiecki – dziennikarz
 Wincenty Dobiecki (1787-1872) – generał
 Wojciech Dobiecki (1782-1862) – generał